Гавран:

 Гавран, Душан — Народный герой Югославии.
 Гавран, Миро — хорватский прозаик, драматург, автор книг для детей.